Михай Роман
 Михай Роман (род. 1984) — румынский футболист.
 Михай Роман (род. 1992) — румынский футболист.
 Михай Роман — вымышленный комиссар полиции,  персонаж цикла румынских художественных фильмов.